Bryanictis (Брајаниктис — „брајанова ласица”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородица Didymictinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду од раног до касног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америкe.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе рода Bryanictis.

Временска распрострањенст рода Bryanictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Didymictinae

Референце

Литература 

 K. D. Rose (1981.) "The Clarkforkian Land-Mammal Age and Mammalian Faunal Composition Across the Paleocene-Eocene Boundary." University of Michigan Papers on Paleontology 26:1-197
 T. E. Williamson and S. G. Lucas (1993) "Paleocene vertebrate paleontology of the San Juan Basin, New Mexico." New Mexico Museum of Natural History Bulletin 2:105-136
 R. C. Fox and G. P. Youzwyshyn (1994) "New primitive carnivorans (Mammalia) from the Paleocene of western Canada, and their bearing on relationships of the order." Journal of Vertebrate Paleontology 14(3):382-404
 R. L. Cifelli, R. L. Nydam, J. D. Gardner, A. Weil, J. G. Eaton, J. I. Kirkland and S. K. Madsen (1999.) "Medial Cretaceous vertebrates from the Cedar Mountain Formation, Emery County, Utah: the Mussentuchit local fauna." Utah Geological Survey Miscellaneous Publication 99-1:219-242

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке